Артём Макси́мович Ло́гинов (род. 23 июня 1991 года, , СССР) — российский легкоатлет. Чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовый призёр Паралимпийских игр, многократный чемпион мира, чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Тренируется под руководством Сергея Ивановича Мануйлова.

Награды 
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (12 октября 2012 года) — за высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (2012).

Примечания

Ссылки 
 Артём Логинов — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета.

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года